El nombre de custodia procesional puede aludir a alguna de las siguientes obras de orfebrería:

 Custodia procesional de Ayerbe, del municipio oscense de Ayerbe.
 Custodia procesional de Fuente Obejuna, del municipio cordobés de Fuente Obejuna.
 Custodia procesional de la catedral de Baeza, de la ciudad jienense de Baeza.
 Custodia procesional de la Mezquita-catedral de Córdoba, de la ciudad andaluza de Córdoba.